Veglia kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Veglia (ort i Italien), Piemonte, Provincia di Cuneo,

Kroatien 

 Krk, ö, Gorski kotar, 
 Krk (stad), ort, Gorski kotar, Grad Krk, 

Robotskapade Italienförgreningar